Menczer Gusztáv (1921–2011) politikai fogoly
Menczer Gusztáv (1959) atléta, id. Menczer Gusztáv fia